SGO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saint George (Queensland) (Australia)